Alberto Cruz puede referirse a las siguientes personas:

Alberto Cruz, marchador mexicano.
Alberto Cruz Covarrubias, arquitecto chileno, fallecido en 2013.
Alberto Cruz Montt, arquitecto chileno, fallecido en 1955.
Carlos Alberto Cruz, actor venezolano.
Carlos Alberto Cruz, artista cubano.
Luis Alberto Cruz, futbolista uruguayo.
Pedro Alberto Cruz, político español.